Dit artikel geeft een overzicht van VVV in het seizoen 1992/1993.

Transfers

Aangetrokken spelers

Vertrokken spelers

Oefenwedstrijden

Eerste divisie

KNVB-beker

Statistieken

 
VVV
 1992/93